«Лев ушёл из дома» () — детский музыкальный фильм, в 2-х частях, снятый в 1977 году по заказу Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию советским режиссёром Расимом Исмайловым по мотивам одноимённой сказки-повести Юрия Яковлева. Премьерный показ по Первой программе ЦТ состоялся 15—16 июля 1978 года .

Сюжет 
Музыкальная сказка о льве, которому стало скучно жить в зоопарке и он уходит бродить по городу Баку, где познакомился и подружился с мальчиком Рустамом.

В ролях 
 Юрий Сенкевич — лев (Поет-Всеволод Абдулов)
 Сергей Юрский — свирепый охотник / экскурсовод / сторож зоопарка
 Эльхан Джафаров — Рустам
 Всеволод Абдулов — смотритель
И. Мамедов — бегемот
 Шукюфа Юсуфова — жираф
 Инара Гулиева — кенгуру
 Лидия Поветкина — обезьяна
 Алмаз Ахмедова — обезьяна
 Сафура Ибрагимова — лисица
 Яшар Нуриев — папа
 Сусанна Меджидова — бабушка
 Ибрагим Лемберанский — Мурадик
 Джамиля Мурадасилова — Фатима
 Фазиль Салаев — пожарный  
 Надир Аскеров — пожарный
 Алескер Мамедоглы — пожарный
 Кямиль Магеррамов — шашлычник
 Али Ахвердиев — дрессировщик.
В эпизодах:
Таниля Ахмерова — учительница Шафига, Р. Рустамов, А. Мамедзаде, Гюмрах Рагимов — тигр, Эльхан Агагусейноглы — зверь в аэропорту, И. Кязимов, С. Багирзаде, Д. Ахмедов, Рена Салимова — зебра, С. Расулова, И. Зейналова, Л. Золотова, О. Баратова, И. Владимирова, Мубариз Алиханоглу — зверь, Рамиз Азизбейли — водитель.
В фильме снимались:
артисты балета Азербайджанского Государственного театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова,
малыши детсада № 83 Наримановского района города Баку,
лев Кинг II, слониха Рада.
 Песни исполняли Флора Керимова и Мирза Бабаев.

Съёмочная группа 
Автор сценария: Юрий Яковлев
Режиссёр-постановщик: Расим Исмайлов
Операторы-постановщики: Расим Исмайлов, Шариф Шарифов
Художник-постановщик: Фирангиз Курбанова
Композитор: Тофик Кулиев
Звукооператор: Акиф Нириев
Балетмейстер: Наиля Назирова
Художники:
по костюмам — С. Ахвердиева
по гриму — В. Березняков
бутафор — А. Вольчук
Режиссёры: А. Рустамов, Р. Алиев
Ассистенты:
режиссёра — Т. Атакишиев, З. Шихлинский, С. Ахмедов
оператора — Ю. Варновский, В. Романов
художника — А. Мамедов, Э. Мурадова
Комбинированные съёмки:
оператор — Гамза Ахмед
художник — М. Рафиев
Дрессировщики: Л. Берберов, Н. Берберова, Т. Филатова, А. Горин
Монтаж: Р. Ибрагимовой
Текст песен: Ю. Яковлева, А. Ахундовой
Редактор: Д. Таирова
Инструментальный ансамбль «фирмы Мелодия» и симфонический оркестр Госкино СССР. Дирижёр — Г. Гаранян
Директор: Инесса Сафронова

Технические данные 
Цветной, 2 части, по 64 минуты.
Фильм снят на плёнке «Свема» Шостикинского химкомбината.

Интересные факты 
 Роль льва исполнил «берберовский» лев Кинг II.
 На сайте IMDb (по ссылке в карточке) актёр Юрий Вячеславович Сенкевич (р. 1955), занятый в этом фильме, перепутан с телеведущим Юрием Александровичем Сенкевичем (1937—2003).

Примечания

Ссылки 

 

 

лев ушел из дома смотри на азербайджанском языке

Кинокомедии СССР
Фильмы СССР 1977 года
Детские фильмы СССР
Фильмы о львах
Кинокомедии 1977 года
Фильмы о говорящих животных
Фильмы Расима Исмайлова
Экранизации произведений Юрия Яковлева
Телевизионные премьеры 1978 года